Храм Спаса Нерукотворного Образа — название христианских храмов, освящённых в честь Нерукотворного образа Христа Спасителя.

Обиходные названия: Спасская церковь, Спасский храм, Спасский собор.

Россия

Архангельская область 
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Николо-Коряжемском монастыре — в Коряжме.
 Спасообыденная церковь — в Сольвычегодске.

Белгородская область 
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа — в селе Головчино Грайворонского района.

Владимирская область 
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Космином Яхромском монастыре — в селе Небылое Юрьев-Польского района.
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа — в селе Ляхи Меленковского района.
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа — в селе Никулино Селивановского района.

Вологодская область 
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа на Горе — в Белозерске.
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа — в селе Спас-Лом Череповецкого района.

Воронежская область 
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа — в Воронеже.

Екатеринбург и область 
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа — в селе Красногорское.

Кировская область 
 Спасский собор — в Кирове (Вятке).
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа — в селе Совье Слободского района.

Костромская область 
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа на Запрудне — в Костроме.
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа — в Кологриве.
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа — в селе Готовцево Галичского района.

Ивановская область 
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа — в селе Ивашево Ильинского района.
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Николаевском монастыре — в посёлке Лежнево.
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа — в селе Маршово Комсомольского района.
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Богородском — в селе Мордовское Южского района.
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа — в селе Новосёлки Комсомольского района.
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа — в селе Седельницы Комсомольского района.
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа — в селе Спасское Приволжского района.

Москва и Московская область 
 Верхоспасский собор в Московском кремле.
 Спасский собор Андроникова монастыря — в Москве.
 Храм Спаса Нерукотворного Образа в Гирееве — в Москве.
 Храм Спаса Нерукотворного Образа на Сетуни — в Москве.
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа на Убогих домах — в Москве.
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Котове — в Долгопрудном.
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Клязьме — в Пушкине.
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа — в селе Прохорово Чеховского района.
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа — в Серпухове.
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа — в селе Уборы Одинцовского района.
 Церковь Спаса Нерукотворного образа — в селе Ивашково Шаховского района.
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа — в селе Ильицино Зарайского района.
 Церковь Спаса Нерукотворного образа — в селе Каблуково Щёлковского района.

Мурманская область 
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа на Водах — в Мурманске.

Нижегородская область 
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа — в Балахне.
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Троицком Белбажском монастыре — в Ковернинском районе.
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа — в Городце.
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа — в селе Дедово Навашинского района.
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа — в селе Луканово Шатковского района.
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа — в селе Работки Кстовского района.
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа — в посёлке Сосновское.

Новгородская область 
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Юрьеве монастыре — в Великом Новгороде.

Новосибирская область 
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа — в селе Венгерово.
 Спасская церковь — в Зашиверске.

Псковская область 
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа с Жабьей лавицы — в Пскове.
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Спасо-Казанском Симанском монастыре — в Острове.
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа — в селе Харитоново Куньинского района.

Санкт-Петербург и область 
 Спасо-Конюшенная церковь — в Санкт-Петербурге.
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Парголове — в Санкт-Петербурге.
 Большая церковь Зимнего дворца — в Санкт-Петербурге.
 Храм Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни — во Всеволожске.

Тверская область 
 Храм Спаса Нерукотворного Образа — в селе Братково Старицкого района.
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа — в селе Дубровка Спировского района.
 Храм Спаса Нерукотворного Образа — в Хотилицах Андреапольского района (утрачен).

Тульская область 
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа — в Туле.
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа — в селе Аксиньино Венёвского района.

Ярославская область 
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Афанасиевском монастыре — в Ярославле.
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Толгском монастыре — в Ярославле.
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Иванькове — в Ярославле.
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа — в селе Даратники Переславского района.
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа — в селе Гавшинка Ярославского района.
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа — в селе Кинтаново Любимского района.
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа — в селе Климатино Ростовского района.
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа — в селе Кукобой Первомайского района.
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа — в селе Лютово Ярославского района.
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа — в деревне Михаил-Архангел Любимского района.
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа — в селе Николо-Заболотье Тутаевского района.
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа — в селе Ратмирово Тутаевского района.
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа на Сенях — в Ростове.
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа — в селе Рыбницы Некрасовского района.
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа — в селе Элнать Любимского района.

Другие 
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа — в деревне Щеккила Пряжинского района Карелии.
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа — в Иркутске.
 Храм-памятник воинам, павшим при взятии Казани в 1552 году — в Казани.
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа — в Соликамске Пермского края.
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа — в Сочи.
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа — в селе Турунтаево в Прибайкалье.
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа — в Тюмени.
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа — в Уфе.
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа — в Верхнеудинске.
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа — в Тобольске.
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа — в селе Коларово (Спасское) Томского района Томской области.
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа — в хуторе Большой Лог Аксайского района Ростовской области.

Казахстан 
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа — в селе Новорыбинка.

Украина 
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа — в Полтаве.

См. также 
 Спасский монастырь
 Храм Спаса Всемилостивого
 Храм Спаса Преображения